Des élections municipales étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Analyse 
Au premier tour, la totalité des conseillers municipaux et communautaires ont été élus sur 92 % des communes du département (301 sur 327). L'élection des maires et adjoints qui devait s'effectuer avant le  est reportée en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Les conseillers municipaux élus dès le premier tour entrent finalement en fonction le , tandis que les maires et les adjoints devraient être élus lors de la première réunion de chaque conseil municipal, prévue entre le 23 et le 28 mai.

Le deuxième tour prévu initialement le  est également reporté sine die.

Maires sortants et maires élus 

À l'exception de Montfort-en-Chalosse et Saint-Vincent-de-Tyrosse, la gauche échoue à reconquérir les nombreuses pertes du scrutin précédent à Aire-sur-l'Adour, Léon, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Sanguinet et Soorts-Hossegor.

La gauche se console à Grenade-sur-l'Adour et Saint-Martin-de-Seignanx, mais laisse Ygos-Saint-Saturnin et surtout Dax, deuxième ville du département, à la droite. La gauche reste toutefois largement majoritaire en nombre de maires. Dans un contexte national défavorable, le parti présidentiel La République en marche réalise une performance honorable en emportant les villes de Saint-André-de-Seignanx, Seignosse et Tartas.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Aire-sur-l'Adour 
 Maire sortant : Xavier Lagrave (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Amou 

 Maire sortant : Florence Bergez (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Angresse 

 Maire sortant : Arnaud Pinatel (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aureilhan 

 Maire sortant : Jean-Richard Saint-Jours (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bégaar 

 Maire sortant : Jean-Pierre Poussard (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bénesse-Maremne 

 Maire sortant : Jean-François Monet (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Benquet 

 Maire sortant : Pierre Mallet (MoDem)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Biscarrosse 

 Maire sortant : Alain Dudon (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bretagne-de-Marsan 

 Maire sortant : Dominique Clavé (MoDem)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Capbreton 

 Maire sortant : Patrick Laclédère (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Castets 

 Maire sortant : Philippe Mouhel (UDI)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cazères-sur-l'Adour 

 Maire sortant : Francis Desblancs (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dax 

 Maire sortant : Elisabeth Bonjean (DVG)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gabarret 

 Maire sortant : Stéphane Barlaud (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gamarde-les-Bains 

 Maire sortant : André Cazaux (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grenade-sur-l'Adour 

 Maire sortant : Pierre Dufourcq (UDI)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Habas 

 Maire sortant : Jean-François Lataste (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hagetmau 

 Maire sortant : Serge Lansaman (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Herm 

 Maire sortant : Philippe Cagnimel (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Heugas 

 Maire sortant : Serge Pomarez (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Hinx 

 Maire sortant : Yves Bats (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Labatut 

 Maire sortant : Bernard Dupont (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Labenne 

 Maire sortant : Jean-Luc Delpuech (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Labouheyre 

 Maire sortant : Jean-Louis Pédeuboy (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laluque 

 Maire sortant : Christophe Martinez (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Léon 

 Maire sortant : Jean Mora (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lesperon 

 Maire sortant : Helène Cousseau (PG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Linxe 

 Maire sortant : Albert Tonneau (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lit-et-Mixe 

 Maire sortant : Bertrand Puyo (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Magescq 

 Maire sortant : Jean-Claude Saubion (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mées 

 Maire sortant : Lydia Nigita (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Meilhan 

 Maire sortant : Patricia Loubère (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mimbaste 

 Maire sortant : Lionnel Bargelès (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mimizan 

 Maire sortant : Christian Plantier (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Moliets-et-Maa 

 Maire sortant : Aline Marchand (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mont-de-Marsan 

 Maire sortant : Charles Dayot (MoDem)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montfort-en-Chalosse 

 Maire sortant : Jean-Paul Dupin (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Morcenx-la-Nouvelle 

 Maire sortant : Jean-Claude Deyres (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mugron 

 Maire sortant : Eric Ducos (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Narrosse 

 Maire sortant : Gérard Le Bail (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Oeyreluy 

 Maire sortant : Jean-Louis Daguerre (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ondres 

 Maire sortant : Eric Guilloteau (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Onesse-Laharie 

 Maire sortant : Jean Castaing (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Parentis-en-Born 

 Maire sortant : Christian Ernandoréna (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Peyrehorade 

 Maire sortant : Didier Sakellarides (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pissos 

 Maire sortant : Denis Saintorens (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pomarez 

 Maire sortant : Claude Lasserre (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pontenx-les-Forges 

 Maire sortant : Jean-Marc Billac (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pontonx-sur-l'Adour 

 Maire sortant : Dominique Urolategui (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Port-de-Lanne 

 Maire sortant : Michel Capin (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pouillon 

 Maire sortant : Patrick Vilhem (MoDem)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rion-des-Landes 

 Maire sortant : Laurent Civel (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rivière-Saas-et-Gourby 

 Maire sortant : Hervé Darrigade (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roquefort 

 Maire sortant : Pierre Chanut (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sabres 

 Maire sortant : Gérard Moreau (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-André-de-Seignanx 

 Maire sortant : Jean Baylet (LREM)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Eulalie-en-Born 

 Maire sortant : Bernard Comet (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Geours-de-Maremne 

 Maire sortant : Michel Penne (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jean-de-Marsacq 

 Maire sortant : Marie-Thérèse Libier (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Julien-en-Born 

 Maire sortant : Gilles Ducout (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Lon-les-Mines 

 Maire sortant : Roger Larrodé (PCF)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Marie-de-Gosse 

 Maire sortant : Francis Betbeder (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-de-Hinx 

 Maire sortant : Alain Lavielle (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-de-Seignanx 

 Maire sortant : Isabelle Azpeïtia (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-d'Oney 

 Maire sortant : Philippe Saës (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Paul-lès-Dax 

 Maire sortant : Catherine Delmon (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Perdon 

 Maire sortant : Jean-Louis Darrieutort (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pierre-du-Mont 

 Maire sortant : Joël Bonnet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Sever 

 Maire sortant : Arnaud Tauzin (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Vincent-de-Paul 

 Maire sortant : Henri Bedat (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Vincent-de-Tyrosse 

 Maire sortant : Pascal Briffaud (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Samadet 

 Maire sortant : Jean Hirigoyen (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sanguinet 

 Maire sortant : Raphaëlle Miremont (DVC)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sarbazan 

 Maire sortant : Philippe Lamarque (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saubion 

 Maire sortant : Pierre Çabaloué (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saubrigues 

 Maire sortant : Benoît Darets (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saubusse 

 Maire sortant : Didier Sarciat (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saugnac-et-Cambran 

 Maire sortant : Alain Forsans (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saugnacq-et-Muret 

 Maire sortant : Patrick Lacaze (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Seignosse 

 Maire sortant : Lionel Camblanne (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Soorts-Hossegor 

 Maire sortant : Xavier Gaudio (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sore 

 Maire sortant : Vincent Gelley (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Souprosse 

 Maire sortant : Christian Ducos (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Soustons 

 Maire sortant : Frédérique Charpenel (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tarnos 

 Maire sortant : Jean-Marc Lespade (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tartas 

 Maire sortant : Jean-François Broquères (LREM)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tercis-les-Bains 

 Maire sortant : Geneviève Scarsi (MoDem)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tosse 

 Maire sortant : Jean-Claude Daulouède (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vielle-Saint-Girons 

 Maire sortant : Karine Dasquet (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vieux-Boucau-les-Bains 

 Maire sortant : Pierre Froustey (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villeneuve-de-Marsan 

 Maire sortant : Patrick Campagne (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ychoux 

 Maire sortant : Marc Ducom (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ygos-Saint-Saturnin 

 Maire sortant : Bernard Dargelos (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2020 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références 

Landes
Municipales, 2020